Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2011 war die zwölfte Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 9. bis 14. April 2011 auf der iranischen Insel Kisch statt.

Der Chinese Cao Yupeng wurde durch einen 7:3-Sieg im Finale gegen den Iraner Hossein Vafaei Asienmeister und qualifizierte sich damit für die Main Tour 2011/12.

Modus 
Die 25 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Quellen 

2011
U21 Asienmeisterschaft
Billardturnier im Iran
Hormozgan